Пачинотти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пачинотти, Антонио (1841—1912) — итальянский физик, профессор физики в университете Пизы.
  (род. 1995) — итальянский велосипедист.